Готуа — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Готуа, Георгий Семёнович — российский военачальник, генерал-майор.
 Готуа, Леван Партенович — советский грузинский писатель.
 Готуа, Циала Забиловна (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.